Jaseńca (von jaseń = „Esche“) ist der sorbische Name von:

 Jeßnitz, Gemeinde Puschwitz, Landkreis Bautzen
 Jeßnitz, Gemeinde Kubschütz, Landkreis Bautzen